Соревнования среди мужчин в гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2019 года прошли 15 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Оре, Швеция. Старт соревнований запланирован на 14:15 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжников.

Действующим чемпионом мира в гигантском слаломе являлся австрийский горнолыжник Марсель Хиршер. На этот раз Хиршер занял второе место. Для него это уже 4-я подряд медаль чемпионата мира в гигантском слаломе: серебро в 2013-м, серебро в 2015-м, золото в 2017-м и серебро в 2019-м.

24-летний норвежец Хенрик Кристофферсен завоевал свою первую в карьеру медаль на чемпионатах мира, которая стала золотой. Ранее Хенрик трижды занимал на чемпионатах мира 4-е место (в гигантском слаломе в 2017 году и в слаломе в 2015 и 2017 годах). За всю карьеру на счету Кристофферсена было 16 попаданий в тройку лучших в гигантском слаломе на этапах Кубка мира, но только одна победа — в марте 2015 года в Мерибеле. Для норвежцев это первая победа гигантском слаломе на чемпионатах мира с 2007 года, когда первым стал Аксель Лунд Свиндаль.

Алексис Пентюро, который лидировал после первой попытки, второй раз завоевал бронзу чемпионата мира в гигантском слаломе, ранее ему это удалось в 2015 году.

Всего в стартовом листе значилось 98 горнолыжников из 55 государств.

Трасса 
 Старт — 812 м;
 Финиш — 396 м;
 Длина трассы — 416 м.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Старт лист
 Финишный протокол

Гигантский слалом